

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Andrei Glanzmann, (1907- ?), était un joueur international de football roumain ;
 Chrigel Glanzmann, (1975_ ), chanteur suisse de folk metal ;
 Fredy Glanzmann, (1963- ), spécialiste suisse du combiné nordique ;
 Patrick Glanzmann, (1969- ), est un joueur et entraîneur de hockey sur glace suisse ;
 Ida Glanzmann, (1958- ), est une personnalité politique suisse ;

Homonymie
Homonymie de patronyme